Triglav Kranj ist der Name folgender Sportvereine aus Kranj, Slowenien:

 SK Triglav Kranj, Wintersportverein
 HK Triglav Kranj, Eishockeyverein
 NK Triglav Kranj, Fußballverein
 KK Triglav Kranj, Basketballverein